Анна Чернышёва: Чернышёва, Анна Александровна (урождённая Исленьева; 1740—1794) — светская дама.
 Чернышёва, Анна Ивановна (в замужестве Плещеева; 1776—1817) — фрейлина Екатерины II.
 Чернышёва, Анна Родионовна (1744—1830) — русская графиня, действительная статс-дама.